Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2013 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 14 по 20 апреля 2013 года в Будапеште (Венгрия) и Донецке (Украина). По итогам турнира в группе A: команды, занявшие первое и второе места, получили право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2014 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу A, а команда, занявшая последнее место, перешла во второй дивизион чемпионата мира 2014 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — девять из Европы и три из Азии. Сборная Эстонии пришла из второго дивизиона, сборные Италии и Казахстана пришли из ТОП-дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 11 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2013 года. 
В группе A первого дивизиона участвовало 7 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа A первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2013 года

Главные судьи
  Томас Бернекер
  Максим Сидоренко
  Паскаль Сан-Жак
  Джимми Бергамелли
  Павел Мешинский
  Александр Сергеев
  Даниэль Конц

Линейные судьи
  Джастин Халл
  Иржи Гебауэр
  Аттила Надь
  Мартон Немет
  Александр Вальдейер
  Йорис Мюллер
  Дэвид Браун

Группа B первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2013 года

Главные судьи
  Майкл Хикс
  Андрис Ансонс
  Петер Локсик
  Максим Урда

Линейные судьи
  Фредерик Моннайе
  Рене Йенсен
  Ульрих Пардатшер
  Мартин Корба
  Дамир Ракович
  Антон Гладченко
  Артём Корепанов

Группа A

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Самый ценный игрок (MVP):
  Патрик Ианноне

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Адам Деннис
 Защитник:  Аарон Келлер
 Нападающий:  Патрик Ианноне

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Адам Деннис
 Защитники:  Аарон Келлер —  Роман Савченко
 Нападающие:  Патрик Ианноне —  Роман Старченко —  Арпад Михай

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Роберт Фармер
  Янош Хари
  Кристиан Боргателло
  Го Танака
  Виталий Колесник
  Брок Радунске

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+3).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:
 Вратарь:  Мартин Остервейк
 Защитник:  Павел Дроня
 Нападающий:  Олег Тимченко

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Апрель 2013 года
Спорт в Венгрии в 2013 году
Спорт на Украине в 2013 году
1
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Венгрии
Международные соревнования по хоккею с шайбой на Украине
Международные спортивные соревнования в Донецке
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Чемпионаты мира на Украине
Чемпионаты мира в Венгрии